«Шо́у Чáшека!» () — американский анимационный телесериал, разработанный  для Netflix на основе видеоигры «Cuphead» от компании Studio MDHR. Чад и Джаред Мольденхауэры, создатели игры, являются исполнительными продюсерами наряду с Уоссоном и С. Дж. Кеттлер.

Премьера первого сезона состоялась на стриминговом сервисе Netflix 18 февраля 2022 года. Второй сезон вышел в эфир 19 августа 2022 года. Третий сезон вышел в эфир 18 ноября 2022 года.

Сюжет 
Сериал рассказывает о приключениях импульсивного Чашека и его осторожного брата Кружека.

Роли озвучивали 
 Тру Валентино — Чашек, охранник, заключённый-бульдог, гигантский рак, всадник №3
 Фрэнк Тодаро — Кружек, Джерри, автомат со жвачкой, радиоведущий, всадник №4
 Грей Делайл — Мисс Чаша, Доррис, миссис мистер Мэр, Эмма, Отвёртка, Хильда Берг, старушка
 Джо Ханна — Старый Чайник, Сэл Спаддер, свин из злой толпы
 Космо Сегурсон — Свиношкур, Чонси Чонтеней, Левша, попугай, Рыгалка, всадник №1, паук-демон, скорпионы-демоны
 Кейтлин Роброк — Плюющаяся Сью
 Дики Деке — меч, почтальон
  — Олли Балб, Джаспер, Дюк
 Кэнди Майло — Черри и Брендивайн Хайрлум
 Кит Фергюсон — Мискинс, Лампочка
  — Рибби
  — Квак
 Эндрю Моргадо — Занудник, Шерман, мистер Мэр, билетёр
 Кристина Милизия — Детская бутылочка
  — Прихвост, Телефон, зазывала, начальник тюрьмы, трамвайный машинист, мороженщик, всадник №2, циклоп с повязкой, полицейский фотограф
 Зои Мосс — баронесса фон Бон Бон, Уиппет Кримпап
  — Квадратус
 Джейсон Ванде Брейк — Капитан Дорогобород
  — Ганс Грызун
 Адам Палоян — мисс Циклоп, Гарри
  — Кайла Морина
  — Людвиг, пианино
 Марша Гей Харден — Салли Примадонна
 Мелик Бергер — Белинда, Бонни, шеф Пчела
 Фернандо Пуиг — новичок
 Донн Льюис — Беделия, Бу-Бу
  — Шестигранный Король
 Люк Миллингтон-Дрейк — Дьявол

Производство 
В июле 2019 года Netflix дал сериалу «зелёный свет». Чад и Джаред Мольденхауэры из Studio MDHR являются исполнительными продюсерами и наряду с  из компании ,  и Космо Сегурсоном. Клэй Морроу и Адам Палоян выступают курирующими режиссёрами. Работу над анимацией выполняла студия Lighthouse Studios. Впервые о сериале было объявлено на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси в июне 2020 года, тогда же стало известно, что музыку написал .

Релиз 
Первый сезон сериала, состоящий из 12 эпизодов, вышел на Netflix 18 февраля 2022 года. Было заказано производство 36 эпизодов, разделённых на три сезона. Премьера второго сезона состоялась 19 августа 2022 года. Премьера третьего и последнего сезона, в который вошло 11 эпизодов, состоялась 18 ноября; первый и последний эпизоды длятся в общей сложности 25 минут, а самым длинным является шестой, чей хронометраж составляет 30 минут.

Эпизоды

1-й сезон (2022)

2-й сезон (2022)

3-й сезон (2022)

Примечания

Ссылки 
 «Шоу Чашека!» на сайте Netflix
 «Шоу Чашека!» на сайте Internet Movie Database

Мультсериалы по мотивам компьютерных игр
Мультсериалы США
Телесериалы США, запущенные в 2022 году
Мультсериалы США 2020-х годов
Телесериалы на английском языке